Сухотиновка — название нескольких населённых пунктов:
 Сухотиновка — деревня в Советском районе Курской области.
 Сухотиновка — село в Верховском районе Орловской области (Галичинское сельское поселение).
 Сухотиновка — село в Верховском районе Орловской области (Песоченское сельское поселение).
 Сухотиновка — деревня в Чернском районе Тульской области.